Doom puede hacer referencia a:

Personas 
 MF DOOM, rapero, compositor y productor británico–estadounidense.
 Alexander Doom, deportista belga.
 «Doom» Schneider, apodo del baterista Christoph Schneider, miembro de la banda alemana Rammstein.
 Abbath Doom Occulta, apodo del vocalista y guitarrista Olve Eikemo, miembro de la banda noruega Immortal.
 Demonaz Doom Occulta, apodo del guitarrista Harald Nævdal, miembro de la banda noruega Immortal.
 The Divas of Doom, equipo de lucha formado por Beth Phoenix y Natalya

Juegos 
 Doom (serie) franquicia de videojuegos desarrollada por id Software.
 Doom: el juego de tablero, juego de mesa basado en la serie de videojuegos.
 Doom Engine, motor gráfico de los videojuegos Doom I y Doom II.

Entretenimiento

Televisión 
 Doom Patrol (serie de televisión), serie de televisión estadounidense basada en el grupo de superhéroes de DC Comics.
 A Certain Doom, episodio de la décima temporada de The Walking Dead.
 Doom at Your Service, serie de televisión surcoreana de 2021.

Películas 
 Doom: Annihilation, película de ciencia ficción y terror de 2019.
 Doom: la puerta del infierno, película de de ciencia ficción y terror de 2005 basada en la franquicia de videojuegos.
 The Doom Generation, película de humor negro y suspenso de 1995.

Personajes 
 Doom Patrol, grupo ficticio de superhéroes propiedad de DC Comics, conocidos en español como «La Patrulla Condenada».
 Doctor Doom, personaje de Marvel.
 Cynthia Von Doom, personaje de Marvel, madre de Doctor Doom.
 Black Doom, personaje de la franquicia de Sonic.
 Thulsa Doom, personaje de una serie de relatos de la revista pulp estadounidense, Weird Tales.

Música 
 Doom (banda), banda británica de hardcore punk.
 Novembers Doom, banda de death/doom estadounidense.
 Trio of Doom, grupo neoyorquino de jazz fusion.
 Doom and Gloom, canción del grupo musical Rolling Stones.
 Kingdom of Doom, sencillo del supergrupo The Good, the Bad & the Queen publicado en 2007.

Géneros musicales 
 Doom metal, subgénero musical del Heavy metal.
 Drone doom, subgénero del metal experimental y el doom metal.
 Death/doom, subgénero del doom metal que mezcla características del death metal.
 Black/doom, subgénero del doom metal que combina elementos del black metal.
 Funeral doom, subgénero del doom metal que mezcla tiempos del black/doom metal y del death/doom metal.
 Stoner doom, subgénero del doom metal que tiene inspiraciones del movimiento stoner metal.
 Epic doom, subgénero caracterizado por el uso de instrumentos especial o experimentales.

Álbumes 
 Doom (Job for a Cowboy EP), EP de la banda estadounidense Job For A Cowboy.
 Imperial Doom, álbum musical de la banda Monstrosity publicada en 1992.
 Doom Days, álbum de la banda británica Bastille publucada en 2019.
 Venus Doom, álbum de la banda finlandesa HIM publicada en 2007
 Doom of Destiny, álbum de la banda alemana Axxis publicada en 2007.
 With Doom We Come, álbum de la banda austríaca Summoning publicada en 2018.
 Days of Rising Doom, único álbum del supergrupo Aina publicado en 2003.

Informática 
 MyDoom, gusano informático creado en 2004.

Otros 
 Doom Book, nombre dado al Código de Alfred, un código de leyes creada por Alfredo el Grande.
 Fingerpoke of Doom, incidente de la lucha libre profesional. 
 Doom Bar, banco de arena en la costa norte de Cornualles, Inglaterra.